В этой статье перечислены составы футбольных сборных на чемпионате Европы по футболу среди юношей, который проходил с 27 апреля по 10 мая 2002 года в Дании.

Группа A

Дания 
Итог — 1/4 финала

Англия 
Итог — 3-е место

Нидерланды 
Итог — 3-е место в группе

Финляндия 
Итог — 4-е место в группе

Группа B

Швейцария 
Итог — чемпион

Франция 
Итог — 2-е место

Португалия 
Итог — 3-е место в группе

Украина 
Итог — 4-е место в группе

Группа C

Испания 
Итог — 4-е место

Югославия 
Итог — 1/4 финала

Чехия 
Итог — 3-е место в группе

Молдавия 
Итог — 4-е место в группе

Группа D

Германия 
Итог — 1/4 финала

Грузия 
Итог — 1/4 финала

Польша 
Итог — 3-е место в группе

Венгрия 
Итог — 4-е место в группе

Ссылки 
 Составы и статистика финального турнира на rsssf.com

Апрель 2002 года
Май 2002 года
Спорт в Дании в 2002 году
Международные соревнования по футболу в Дании
Чемпионаты Европы в 2002 году
Футбол в Европе в 2002 году
Чемпионаты Европы в Дании